Kalinka steht für:

 Kalinka, russisches Lied von Iwan Petrowitsch Larionow
 Kalinka, Ortsteil von Vígľašská Huta-Kalinka, Slowakei

Kalinka ist der Familienname folgender Personen:
 Anke Kalinka, Geburtsname von Anke Eymer (* 1949), deutsche Politikerin (CDU)
 Ernst Kalinka (1865–1946), österreichischer Altphilologe
 Werner Kalinka (* 1952), deutscher Politiker (CDU)